El término Valdái puede referirse a:

 Meseta de Valdái, relieve orográfico de Rusia; o
 Valdái (ciudad), ciudad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.